Lirio fétido puede referirse a:
 El nombre común de la planta Gladiolus communis.
 El nombre común de la planta Iris foetidissima.